Ел Чамизо има више значења:

 Ел Чамизо (Мијаватлан де Порфирио Дијаз), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Чамизо (Сан Педро Тотолапам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику